Леваш — посёлок в Нюксенском районе Вологодской области.

Входит в состав Востровского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Востровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Нюксеницы — 62 км, до центра муниципального образования Вострого — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Разуличье, Заболотье, Вострое.

По переписи 2002 года население — 375 человек (188 мужчин, 187 женщин). Преобладающая национальность — русские (96 %).

Примечания

Ссылки 
 Леваш в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Нюксенского района